Der Gran Premio di Torino 1947, auch GP di Torino, fand am 10. Mai im Parco del Valentino in Turin statt.

Das Rennen 

Mit dem Sieg von Raymond Sommer auf einem Rundkurs im Park von Valentino in Turin schloss die Scuderia Ferrari eine erfolgreiche Sportwagensaison mit einem weiteren Sieg ab. Der Erfolg in Turin, wo 1946 ein Monopostorennen ausgefahren wurde, das mit einem Sieg von Achille Varzi auf einem Alfa Romeo 158 geendet hatte, war bereits der siebte Saisonsieg. Die Rennen in Rom, Vercelli, Vigevano und Varese gewann Franco Cortese. Bei der Coppa Luigi Arcangeli und dem Sportwagenrennen in Parma war Tazio Nuvolari siegreich geblieben.

Ergebnisse

Schlussklassement

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger 

Zu diesem Rennen sind keine Klassensieger bekannt.

Renndaten 

 Gemeldet: 20
 Gestartet: 20
 Gewertet: 5
 Rennklassen: unbekannt
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: 4,800 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 4:38:57,000 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 105
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 504,000 km
 Siegerschnitt: 108,820 km/h
 Pole Position: Charles Pozzi – Talbot (#12)
 Schnellste Rennrunde: unbekannt
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 
 Ergebnisse und Daten

Motorsportveranstaltung 1947
Sportwagenrennen
Motorsportwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in Turin